ASB steht für:
 Aarhus School of Business
 Advanced System Bus, einen Vorläufer des Advanced High-performance Bus
 Allgemeine Systematik für Öffentliche Bibliotheken
 Anschlussbereich, der von einem Hauptverteiler des Telefonnetzes versorgt wird
 Anweisung Straßeninformationsbank (ASB), Bestandteil des technischen Regelwerkes für das Straßenwesen in Deutschland
 Arbeiter-Samariter-Bund, Hilfsorganisationen
 ASB Bank, Filial- und Geschäftsbank in Neuseeland
 ASB Schuldnerberatungen (Dachorganisation der Schuldnerberatungen Österreichs)
 Assisted Spontaneous Breathing: unterstützte bzw. Assistierte Spontanatmung
 Association sportive brestoise (AS Brestoise), französischer Fußballverein
 Association suisse des banquiers, siehe Schweizerische Bankiervereinigung
 Auckland Savings Bank, Vorgänger der ASB Bank
 ASB Premiership, die höchste neuseeländische Fußballliga, siehe New Zealand Football Championship
 Axel-Simon-Bibliothek
 Flughafen Aşgabat (IATA-Code), turkmenischer Flughafen

asb steht für:
 Apostilb, veraltete Einheit der Leuchtdichte selbstleuchtender Körper
 Assiniboine (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Sioux-Sprachen

Abkürzung